Belladonna – termine dialettale usato per indicare l'oleandro
 Belladonna – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Belladonna – attrice pornografica statunitense
 Belladonna – gruppo musicale rock italiano
 Joey Belladonna – cantante thrash metal statunitense
 Amaryllis belladonna – pianta bulbosa da fiore appartenente alla famiglia delle Amaryllidaceae
 Atropa belladonna – pianta a fiore della famiglia delle Solanacee

 Belladonna – singolo di Blanco del 2020

Pagine correlate
Bella Donna